Der Kanton Brazey-en-Plaine ist ein französischer Wahlkreis im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er umfasst 38 Gemeinden im Arrondissement Beaune, sein Hauptort (französisch: bureau centralisateur) ist Brazey-en-Plaine.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 38 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Brazeyenplaine